Perati , in italiano nota anche come Perati di Luico, è una località di Luico, paese della Slovenia, a propria volta frazione del comune di Caporetto.

Storia 
Perati era una frazione di Avsa insediamento di Caporetto fino al 1997, quando si separò amministrativamente per diventare un insediamento a sé stante .

Note 

Insediamenti di Caporetto